Le mont Pelé évoque deux sommets du massif du Jura :
 le mont Pelé, situé dans le canton de Vaud (Suisse), culminant à  d'altitude
 le mont Pelé, situé dans le département du Doubs (France) culminant à  d'altitude.
 le mont Pelé, situé à Desvres (Pas-de-Calais), culminant à  d'altitude, qui est l'un des points hauts de la région Nord-Pas-de-Calais.
 le mont Pelé ou La Couronne est un sommet montagneux de l'île de la Basse-Terre, en Guadeloupe.
 le mont Pelé désigne parfois la Montagne Pelée, un volcan en Martinique, dans les Caraïbes.
 le mont pelé est un somment situé en Haute-Savoie (France) à l'extrémité nord de la montagne de la Mandallaz.